Thairopora är ett släkte av mossdjur. 

Thairopora ingår i familjen Thalamoporellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Thairopora